Ми́зин — русская фамилия.

 Мизин, Виктор Иванович — советский актер
 Мизин, Владимир Григорьевич (род.1937) — советский металлург.
 Мизин, Вячеслав Юрьевич (род. 1962) — российский художник, участник художественной арт-группы «Синие носы».
 Мизин, Игорь Александрович (1935—1999) — советский и российский учёный в области вычислительной техники.
 Мизин, Леонид Васильевич (род. 1924) — советский военно-морской деятель, адмирал (25.04.1975).
 Мизин, Сергей Григорьевич (род. 1972) — украинский футболист.

См. также 
 Мизинов